Bruce kan syfta på:

 Bruce – ett efternamn samt personer med namnet
 Bruce (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Bruce (ätt) – en svensk adelsätt med nummer 745
 Huset Bruce – skotsk kungafamilj på 1300-talet
 Brucemedaljen – amerikansk astronomisk belöningsmedalj, instiftad 1898

Musik, litteratur, film, TV 
 Bruce-Partingtons undervattensbåt – novell med Sherlock Holmes som huvudperson av Arthur Conan Doyle
 Bruce & Terry – amerikansk musikerduo, aktiv 1959–1965
 Bruce den allsmäktige – amerikansk film från 2003

Geografi

Antarktis 

 Bruce (ö), 
 Bruce Nunatak, 
 Cape Bruce, 
 Mount Bruce, Antarktis, 
 Bruce Plateau
 Bruce Spur
 Bruce Point

Australien
 Bruce Rock, ort i Western Australia

Dominica
 Castle Bruce – ort

Kanada
 Bruce County
 Bruce kärnkraftverk – Ontario
 Bruce Mines
 Bruce Plain
 Bruce Peninsula
 Bruce Peninsulas nationalpark
 South Bruce Peninsula – ort
 Bruce Island
 Lac Bruce

Marshallöarna 

 Ananij, ö, Enewetak,

Sverige
 Brucebo (konstnärshem)
 Brucebo (naturreservat)
 Brucebo (fornborg)

USA 

 Bruce, Mississippi, ort i Calhoun County, 
 Bruce, South Dakota, ort i Brookings County, 
 Bruce, Wisconsin, ort i Rusk County,

Se även 
 Mount Bruce – flera

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar